Соловцов, Николай:
 Соловцов, Николай Евгеньевич (род. 1949) — командующий Ракетными войсками стратегического назначения с 2001 по 2009 год.
 Соловцов, Николай Николаевич (1857—1902) — русский актёр, режиссёр, антрепренёр.
 Соловцов, Николай Николаевич (ум. 2005) — режиссёр фильма «Весьегонская волчица».